Bawodobara (Teluk Dalam), een plaats in Indonesië
Bawodobara (Pulau-Pulau Batu), een plaats in Indonesië